Тротта-Трейден () — дворянский род.

Восходит к XV веку, происходит из Мейссена. Тимофей Иванович Трейден был при Петре Великом генерал-майором и уволен от службы в 1733 г. Яков Трейден был бригадиром и комендантом в Выборге (1739).
 Бенигна-Готлиба Тротта-Трейден (1703—1782) была женою Эрнста-Иоанна Бирона, герцога курляндского. Её сестра Текле-Катарина Тротта фон Трейден (Фекле, Thekla; 1705—1780) вышла замуж за генерала Лудольфа Августа фон Бисмарка.
 Иван фон Трейден — комендант Кёнигсберга (лето 1758 — 28 января 1759) во время Семилетней войны.

Род Тротта-Трейден, ныне угасший, был внесен в матрикулы курляндского дворянства.

Литература 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены собаки
Дворянские роды, на гербах которых изображены вороны